Berenice kan syfta på:

 Berenice (herodiansk prinsessa) – en herodiansk prinsessa
 Berenice (opera) – en opera i tre akter med musik av Georg Friedrich Händel
 Berenice (pjäs) – en pjäs av Jean Racine
 Berenice (släkte) – ett klockväxtsläkte
 Berenice Abbott (1989–1991), en amerikansk fotograf